Торса:

 Торса (река) — река в Бутане
 Торса (заповедник) — заповедник в Бутане